Bergtjärn och Bergstjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Bergtjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun,

Dalsland 
Bergtjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 656419-128073), sjö i Bengtsfors kommun, 
Bergtjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 656426-128415), sjö i Bengtsfors kommun, 
Bergtjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Bergstjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Lilla Bergtjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Bergtjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Bergstjärnet, sjö i Åmåls kommun,  (8,29 ha)
Bergstjärnet,  (8,29 ha)
Bergtjärnet, Dalsland, sjö i Åmåls kommun,  (59,4 ha)
Bergtjärnet, Dalsland, sjö i Åmåls kommun,  (59,4 ha)

Västmanland 
Bergtjärnen (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun, 
Bergtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (7,54 ha)
Bergtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 661477-142519), sjö i Hällefors kommun, 
Bergtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, väster om Malmlången), sjö i Hällefors kommun,  (2,1 ha)
Lilla Bergtjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (0,3 ha)
Stora Bergtjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (1,1 ha)
Bergtjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Bergtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664600-142693), sjö i Hällefors kommun,  (6,86 ha)
Bergtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664782-143457), sjö i Hällefors kommun,  (4,4 ha)
Bergtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Bergtjärnen (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Bergtjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (3 ha)

Värmland 
Bergstjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (5,29 ha)
Bergtjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (8,98 ha)
Bergtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (5,8 ha)
Bergtjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Bergtjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (3 ha)
Bergtjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (3 ha)
Bergtjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Bergtjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Bergtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663709-139833), sjö i Filipstads kommun, 
Bergtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663928-139294), sjö i Filipstads kommun, 
Norra Bergtjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Södra Bergtjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Bergtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 660744-142056), sjö i Filipstads kommun, 
Bergtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 662012-141965), sjö i Filipstads kommun,  (16 ha)
Bergtjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Bergtjärnen (Rämmens socken, Värmland, 667074-139990), sjö i Filipstads kommun, 
Bergstjärnen (Nedre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun,  (54,9 ha)
Bergtjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun och Hagfors kommun,  (8,06 ha)
Norra Bergtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Södra Bergtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Bergtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 657132-143032), sjö i Karlskoga kommun,  (4,37 ha)
Bergtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 658111-143993), sjö i Karlskoga kommun,  (2,3 ha)
Bergtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 659209-143244), sjö i Karlskoga kommun,  (5,53 ha)
Stora Bergtjärnen, Värmland, sjö i Karlstads kommun, 
Bergtjärnen (Kristinehamns socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (14,8 ha)
Bergtjärnen (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Storfors kommun,  (11,4 ha)
Bergtjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Bergtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (1,7 ha)
Bergtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (1,7 ha)
Bergtjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Bergtjärnen (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Bergtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,2 ha)
Bergtjärnen (Silbodals socken, Värmland, väster om Övre Gla), sjö i Årjängs kommun,  (9,86 ha)

Dalarna 
Bergtjärnen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Bergtjärnen (Svartnäs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Bergtjärnen (Rämmens socken, Värmland, 667868-140031), sjö i Filipstads kommun, 
Bergtjärnarna, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Bergtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Bergtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Bergtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Bergtjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,76 ha)
Bergtjärnen (Mora socken, Dalarna, 675781-141518), sjö i Mora kommun, 
Bergtjärnen (Mora socken, Dalarna, 677041-141067), sjö i Mora kommun,  (7,95 ha)
Bergtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Bergstjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Bergtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (6,92 ha)
Bergtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Bergtjärnen (Järna socken, Dalarna, 670954-141085), sjö i Vansbro kommun, 
Bergtjärnen (Järna socken, Dalarna, 671109-142316), sjö i Vansbro kommun, 
Paul Bergstjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Lill-Bergtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Bergtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Bergtjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Bergtjärnen (Undersviks socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Bergtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Bergtjärnen (Njutångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Bergtjärnen (Norrbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (4,31 ha)
Bergtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,02 ha)
Bergtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (5,42 ha)
Lilla Bergtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Bergtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Bergtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 689868-149778), sjö i Ljusdals kommun, 
Bergtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690184-151025), sjö i Ljusdals kommun, 
Bergtjärnen (Ilsbo socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Bergtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 680527-148703), sjö i Ovanåkers kommun, 
Bergtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681351-147291), sjö i Ovanåkers kommun,

Härjedalen 
Bergtjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Bergtjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen, 691223-140524), sjö i Härjedalens kommun, 
Bergtjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen, 691736-139781), sjö i Härjedalens kommun,  (7,33 ha)

Jämtland 
Bergstjärnen (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (55,6 ha)
Bergtjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (6,54 ha)
Bergtjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Bergtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Bergtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Bergtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (7,45 ha)
Bergtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Bergtjärnarna (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Bergtjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (15,7 ha)
Bergstjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Bergtjärn, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (3 ha)
Bergtjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,29 ha)
Lill-Bergtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Stor-Bergtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (4,99 ha)
Bergtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705101-147584), sjö i Strömsunds kommun, 
Bergtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705765-149161), sjö i Strömsunds kommun, 
Bergtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706223-149027), sjö i Strömsunds kommun,  (8,59 ha)
Bergstjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,6 ha)
Bergtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bergtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 704352-137895), sjö i Åre kommun, 
Bergtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706095-137054), sjö i Åre kommun, 
Bergtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707731-136022), sjö i Åre kommun,  (47,5 ha)
Nörder-Bergtjärnen, sjö i Åre kommun,  (1,47 km²)
Sönner-Bergtjärnen, sjö i Åre kommun,  (76,4 ha)
Bergtjärnen (Mörsils socken, Jämtland, 702099-138825), sjö i Åre kommun,  (6,65 ha)
Bergtjärnen (Mörsils socken, Jämtland, 703270-138642), sjö i Åre kommun, 
Bergtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (8,18 ha)
Bergtjärnarna (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Bergtjärnen (Åre socken, Jämtland, 702743-131563), sjö i Åre kommun, 
Bergtjärnen (Åre socken, Jämtland, 702839-135455), sjö i Åre kommun, 
Bergtjärnen (Åre socken, Jämtland, 706219-132446), sjö i Åre kommun,  (13,4 ha)
Bergtjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Västra Bergtjärnen, sjö i Östersunds kommun, 
Östra Bergtjärnen, sjö i Östersunds kommun,  (4,77 ha)
Bergtjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (5,54 ha)

Medelpad 
Lill-Bergtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Bergtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Bergtjärnen (Ljustorps socken, Medelpad, 694693-157994), sjö i Timrå kommun,  (1,17 ha)
Bergtjärnen (Ljustorps socken, Medelpad, 696283-157016), sjö i Timrå kommun,  (7,16 ha)

Ångermanland 
Bergtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Bergtjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Bergtjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (5,94 ha)
Bergtjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Bergtjärnen (Dals socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Bergtjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Lill-Bergtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (5 ha)
Stor-Bergtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (2 ha)
Bergtjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Bergtjärnen (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Bergtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706218-155045), sjö i Sollefteå kommun,  (11,9 ha)
Bergtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707760-156109), sjö i Sollefteå kommun,  (12,6 ha)
Bergtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704514-152183), sjö i Sollefteå kommun, 
Bergtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704956-153991), sjö i Sollefteå kommun, 
Bergtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Bergtjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Bergtjärnen (Överlännäs socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Bergtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,03 ha)
Bergtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 711025-153215), sjö i Strömsunds kommun, 
Bergtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland, 710593-151807), sjö i Strömsunds kommun, 
Bergtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland, 715001-147804), sjö i Strömsunds kommun, 
Bergstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bergtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bergtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 705085-164406), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bergtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 706132-165346), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,93 ha)
Stora Bergtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bergtjärnen (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bergtjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bergtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10 ha)
Mosjö-Bergtjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,02 ha)
Ubergs-Bergtjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,27 ha)

Västerbotten 
Bergtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Bergtjärnen (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Bergtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 714427-172115), sjö i Skellefteå kommun, 
Bergtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718164-167511), sjö i Skellefteå kommun, 
Bergtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718685-168061), sjö i Skellefteå kommun,  (7,12 ha)
Bergtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 720690-170582), sjö i Skellefteå kommun, 
Bergtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 721298-170577), sjö i Skellefteå kommun,  (8,73 ha)
Bergtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 722467-172151), sjö i Skellefteå kommun, 
Bergtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 725579-169096), sjö i Skellefteå kommun, 
Bergtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 719838-171643), sjö i Skellefteå kommun,  (5,29 ha)
Bergtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720262-171174), sjö i Skellefteå kommun, 
Bergtjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Bergtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713640-169413), sjö i Vindelns kommun,  (3,23 ha)
Bergtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714324-165654), sjö i Vindelns kommun,  (8,27 ha)
Bergtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715783-167209), sjö i Vindelns kommun, 
Bergtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717275-168060), sjö i Vindelns kommun, 
Bergtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717320-166303), sjö i Vindelns kommun,  (7,34 ha)

Norrbotten 
Bergtjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (11,6 ha)
Bergtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Bergtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 732865-183267), sjö i Kalix kommun,  (3,1 ha)
Bergtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 734655-182833), sjö i Kalix kommun, 
Bergstjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 
Bergtjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Bergtjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728416-175406), sjö i Piteå kommun, 
Bergtjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728573-175971), sjö i Piteå kommun,  (3,5 ha)
Bergtjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728961-175174), sjö i Piteå kommun, 
Bergtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 725869-173621), sjö i Piteå kommun, 
Bergtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726076-172057), sjö i Piteå kommun, 
Bergtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727119-174327), sjö i Piteå kommun, 
Bergtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727952-173303), sjö i Piteå kommun,  (7,64 ha)
Nörd-Bergtjärnen, sjö i Älvsbyns kommun,

Lappland 
Bergtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2,7 ha)
Bergtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, öster om Moskoselet), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,4 ha)
Bergtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (4,72 ha)
Bergtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 735985-171587), sjö i Jokkmokks kommun, 
Bergtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736304-171534), sjö i Jokkmokks kommun, 
Bergtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736988-171345), sjö i Jokkmokks kommun, 
Bergtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738313-170077), sjö i Jokkmokks kommun, 
Bergtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716679-163025), sjö i Lycksele kommun, 
Bergtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718667-163041), sjö i Lycksele kommun,  (18,2 ha)
Bergtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718687-163572), sjö i Lycksele kommun,  (14,6 ha)
Bergtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719986-163600), sjö i Lycksele kommun, 
Bergtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720136-160433), sjö i Lycksele kommun,  (10,1 ha)
Bergtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724232-158847), sjö i Sorsele kommun, 
Bergtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729448-155166), sjö i Sorsele kommun,  (25,9 ha)
Bergtjärnen (Stensele socken, Lappland, 719171-157751), sjö i Storumans kommun,  (14,8 ha)
Bergtjärnen (Stensele socken, Lappland, 723902-153277), sjö i Storumans kommun,  (6,04 ha)
Bergtjärnen (Tärna socken, Lappland, 726702-150372), sjö i Storumans kommun,  (8,13 ha)
Bergtjärnen (Tärna socken, Lappland, 727766-146963), sjö i Storumans kommun, 
Bergtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,

Se även 
Bergstjärn
Bergtjärnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn